Sezona 1989./90. Čehoslovačke Prve lige bilo je 65. izdanje Čehoslovačke Prve lige. Naslov prvaka je po 22. put osvojila Sparta Prag. Najbolji strijelac sezone, s 20 pogodaka, bio je igrač FK Inter Bratislave Ľubomír Luhový.

Konačna ljestvica 
Konačna ljestvica nakon 30 odigranih kola.

 1 Zabili golova.  2 Primili golova.

Izvori 

Nogomet u Čehoslovačkoj